Riachinho,  municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais 
 Riachinho,  municipalité brésilienne située dans l'État du Tocantins.